Rinconsaurus est un genre éteint de grands dinosaures sauropodes herbivores du Crétacé supérieur. C'est un titanosaure qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine.

Une seule espèce est rattachée au genre : Rinconsaurus caudamirus, décrite en 2003 par Jorge O. Calvo et Bernardo J. González Riga du Laboratoire des paléovertébrés de Mendoza (Argentine).

Étymologie 
Le nom de genre Rinconsaurus fait référence à Rincón de los Sauces en Patagonie, où les fossiles ont été découverts, alors que le nom spécifique caudamirus, signifie « incroyable queue », en référence à la forme inhabituelle des vertèbres caudales de l'animal.

Découverte et espèce 
Des fossiles de Rinconsaurus furent découverts en 1997 par Gabriel Benítez près de Rincón de los Sauces, dans la province argentine de Neuquen. Les fossiles, trois individus (deux adultes et un jeune), ont été excavés par Jorge Calvo du Musée de paléontologie de l'université nationale de Comahue.

Description 
Comme tous les sauropodes, Rinconsaurus était un grand animal quadrupède à long cou, avec une longue queue ressemblant à un fouet.  Rinconsaurus était un sauropode inhabituellement mince. Bien que les fossiles découverts soient incomplets, et qu'aucun cou complet et aucune tête complète n'aient été découverts, un Rinconsaurus adulte pouvait atteindre une longueur estimée à  et une hauteur au garrot de . Bien que seulement une partie d'un crâne ait été découverte, Rinconsaurus devait avoir un crâne étroit, comme ses proches parents titanosaures.

Les inventeurs du genre soulignent des traits uniques à cette espèce, comme des vertèbres caudales spécifiques présentant un processus osseux. Les restes fossiles comprennent les vertèbres, les membres, la ceinture pelvienne, la ceinture scapulaire, l'ilion, l'ischion et quelques côtes. Des fragments du crâne, une mandibule et deux dents ont également été découverts. Ces dents ressemblent à celles d'un autre titanosaure, Malawisaurus dixeyi.

Paléobiologie

Régime alimentaire 
Des coprolithes de titanosaures du Crétacé ont révélé des phytolithes, des fragments de plantes solidifiés, qui donnent des indices sur un régime alimentaire herbivore très large. En dehors des restes de plantes qui étaient attendus, tels les Cycadophyta et les conifères, des découvertes publiées en 2005 révélèrent un large spectre inattendu de monocotylédones, comprenant palmiers et herbes (Poaceae), ainsi que des ancêtres du riz et du bambou, ce qui fait naître une spéculation selon laquelle les dinosaures herbivores auraient coévolué.

Les dents de Titanosauridae sont généralement en forme de cuillère. Les dents découvertes et attribuées à Rinconsaurus sont décrites comme ayant une forme de pinceau ou ciseau et possèdent des facettes aiguisées et inclinées. Sans capacité de hacher la nourriture, Rinconsaurus, à l'image des autres sauropodes, devait dépouiller les feuillages.

Classification 
Rinconsaurus a d'abord été classé comme un sauropode de la famille des Titanosauridae. Au sein des titanosaures, Coria et Riga estimèrent que ce dinosaure était un proche parent dAeolosaurus sur la base de diverses caractéristiques dérivées.

En 2007, Casal et ses collègues attribuèrent Rinconsaurus, Gondwanatitan et Aeolosaurus, à un clade de titanosaures, les Aeolosauridae.

Des analyses phylogénétiques postérieures, en 2016 et 2019, placent Rincosaurus dans le clade des Aeolosaurini défini par Franco-Rosas, Salgado, Rosas et Carvalho (2004), comme le plus inclusif contenant Aeolosaurus rionegrinus et Gondwanatitan faustoi, mais pas Saltasaurus loricatus ni Opisthocoelicaudia skarzynskii.
 
Le cladogramme ci-dessous, établi par J.C.G. Silva et ses collègues en 2019, confirme le classement de Rinconsaurus parmi les Aeolosaurini, comme l'avait déterminé précédemment M.A.G. França et ses collègues en 2016. Les genres Rinconsaurus et Muyelensaurus forment un petit clade, les Rinconsauria, défini par J. O. Calbo et ses collègues en 2007 au sein des Aeolosaurini.

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Titanosauria

Liens externes 
 Rinconsaurus caudamirus gen. et sp. nov., a new titanosaurid (Dinosauria, Sauropoda) from the Late Cretaceous of Patagonia, Argentina
 Saltasauridae

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Lithostrotia
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2003